

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Видання

Зникли 

 комуністична радянська влада вибухами зруйнувала Парафіяльний костел

Див. також 
 1954 у Тернопільській області

Примітки

Джерела

Посилання